HER steht für:
 Flughafen Iraklio, griechische Insel Kreta nach dem IATA-Flughafencode
 Hex’Air, eine französische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 humaner epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor, siehe EGF-Rezeptor
 Kfz-Kennzeichen der kreisfreien Stadt Herne 

H.E.R. steht für:
 H.E.R., eine US-amerikanische R&B-Sängerin

Her steht für:
 Her (2009), Spielfilm der Regisseure Tyrone Tann und Omega Kayne aus dem Jahr 2009
 Her (2013), Spielfilm des Regisseurs Spike Jonze aus dem Jahr 2013
 Herkules (Sternbild), in der Nomenklatur der Fixsterne

Her ist der Familienname folgender Personen:
 Ahney Her (bürgerlicher Name: Whitney Her), US-amerikanische Schauspielerin
 Theodor Her (1838–1892), deutscher Landschaftsmaler

Siehe auch:
 Heer (Begriffsklärung)
 Hehr
 Herr (Begriffsklärung)

Abkürzung